Příjmení Rakovský nosí více významných osobností:

 Anna Jakab Rakovská (* 1993) – slovenská herečka
 Ferenc Rakovský-Rákóczi (* 1922) – maďarský fotbalový záložník
 Martin Rakovský (1535–1579) – slovenský humanistický básník a politický myslitel